Dawson County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Dawson County, Georgia 
 Dawson County, Montana 
 Dawson County, Nebraska 
 Dawson County, Texas